Shuhe  bezeichnet:

 Shuhe (Yanyuan) (树河镇), Großgemeinde im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuhe (Gucheng) (束河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gucheng in der chinesischen Provinz Yunnan